Сара Ашурбейлі, Сара Балабек кизи Ашурбейлі (азерб. Sara Balabəy qızı Aşurbəyli; 27 січня 1906 року, Баку — 17 липня 2001 року, Баку) — радянський і азербайджанський історик.
 Ашурбейлі Ігор Рауфович, Ігор Рауфович Ашурбейлі або Ігор Рауф оґли Ашурбейлі (азерб. İqor Rauf oğlu Aşurbəyli, нар. 9 вересня 1963, Баку, Азербайджанська РСР) — російський підприємець.
 Набат Ашурбейлі, Набат ханум Коджа-бек кизи Ашурбєкова (азерб. Nabat xanım Qoca qızı Aşurbəyova, нар. 1795, Баку — пом. 1912, 7 грудня, там же) — азербайджанський нафтопромисловець і меценатка, яка побудувала мечеть Тезе Пир